Didiscus homei är en flockblommig växtart som beskrevs av André Guillaumin. Didiscus homei ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
homei